Lichtberg steht für:
 Koh-i-Noor (dt. Berg des Lichts), einer der größten Diamanten

Lichtberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden, Ortsteile:

in Österreich:
 Lichtberg (Gemeinde Natternbach), Ortschaft der Gemeinde Natternbach, Oberösterreich
 Lichtberg, Streusiedlung der Ortschaft Oberdorf I der Gemeinde Friesach, Kärnten, siehe Oberdorf I#Lage

Berge und Erhebungen:

in Deutschland:
 Lichtberg (Berg in Hessen) (465 m), in der Rhön in Hessen

in Österreich:
 Lichtberg (Metnitzer Alpen) (1930 m), in der Gemeinde Metnitz, Kärnten

Siehe auch:
 Lichtenberg, Begriffsklärungsseite